Noth pode se referir a:

Pessoas
Chris Noth

Localidades
Noth (Creuse)

Desambiguação